Équipe de France de handball peut faire référence à :
 Équipe de France masculine de handball ;
 Équipe de France féminine de handball ;
 Équipe de France junior masculine de handball ;
 Équipe de France junior féminine de handball ;
 Équipe de France jeunes masculine de handball ;
 Équipe de France jeunes féminine de handball.

Handball en France